Alberto Martini (1876-1954), peintre, graveur et illustrateur italien ;
 Alfredo Martini (1921-2014), coureur cycliste italien ;
 Antonio Martini (1720-1809), évêque catholique italien du  ;
 
 Carlo Maria Martini (1927-2012), Jésuite, cardinal de l'Église catholique ;
 Cathleen Martini (1982-), bobeuse allemande ; 
 Claudia Martini (1956-), actrice autrichienne ;  
 Corinna Martini (1985-), lugeuse allemande ;
 Derick Martini (1972-), scénariste et réalisateur américain ;
 Edi Martini (1975-), ancien joueur international football albanais devenu entraîneur ;
 Fausto Maria Martini (1886-1931), poète, dramaturge et critique littéraire italien ;
 Federico Martini (1828-1894), amiral et homme politique italien ;
 Ferdinand Martini (1870-1930), acteur allemand ;
 
 Francesco di Giorgio Martini (1439-1502), ingénieur italien ;
 Friedrich von Martini (1833-1897), ingénieur  austro-suisse
 Friedrich Wilhelm Martini (1729-1778), médecin et naturaliste allemand ;
 Fritz Martini (1909-1991), philologue allemand ;
 Giovanni Martini (v. 1470/1475 - 1535), peintre italien ;
 Giovanni Battista Martini (1706-1784), musicien, compositeur et théoricien de la musique italien ;
 Hélène Martini (1924-2017), directrice de théâtre française ;
 James Martini (1902-1949), le nom de naissance du fondateur de la marque hi-fi JBL ;
 Jandira Martini (1944-), actrice brésilienne ;
 Jean-Paul-Égide Martini (1741-1816), compositeur classique allemand ;
 Johannes Martini (v.1440-v.1497), compositeur de la Renaissance de l’école dite franco-flamande ;
 Juan Martini (1944-), écrivain argentin, auteur de roman policier ;
 Ludovic Martini (1566-1621), ecclésiastique niçois ;
 Martin Martini (1565-1610), artiste suisse, graveur et maître monnayeur, 
 Martino Martini (1614-1661), jésuite italien, cartographe de la Chine ;
 Mauro Martini (1964-), pilote automobile italien ;
 Max Martini (1969-), acteur américain ;
 Miss Dirty Martini (19?-), danseuse et actrice américaine ;
 Nino Martini (1902-1976), ténor d'opéra italien ;
 Pierluigi Martini (1961-), pilote de Formule 1 et vainqueur des 24 Heures du Mans ;
 Pierre Martini (~1530-1594), hébraïsant français ;
 Pink Martini, groupe musical américain ;
 Plinio Martini (1923-1979), écrivain et poète suisse de langue italienne ;
 
 Richard Martini (1978-), footballeur français ;
 Rossana Martini (1926-1988), actrice et mannequin italienne ;
 Steve Martini (1946-), écrivain américain, auteur de romans judiciaires ;
 Simone Martini (vers 1280-1344), peintre italien ;
 Vivaldo Martini (1908-1990), artiste peintre suisse ;

Autres 
 Martini, constructeur automobile suisse ;
 Tico Martini, fabricant de voitures de course français ;
 Le Martini, boisson aromatisée à base de vin, une marque italienne de vermouth ;
 Le Martini ou le Dry Martini, cocktail à base de gin et de vermouth sec avec un zeste de citron ;
 L'Apple Martini, cocktail au goût de pomme ;
 Le Mārtiņi, fête religieuse lettone.

Lien externe